Talsbach und Thalsbach können stehen für:

 Grube Thalsbach oder Talsbach, ehemalige Grube im Stadtteil Eiserfeld, Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

 Talsbach (Kleiner Bach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Alten Bachs (zum Kleinen Bach, zum Kraichbach) bis unterhalb von Östringen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Thalsbach, anderer Name des Reidenbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe bei Niederreidenbacherhof, Stadt Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Talbach